

Geografia
 Brazza – isola della Croazia
 San Giovanni di Brazza – uno dei comuni sull'isola di Brazza
 San Pietro di Brazza – principale località dell'isola di Brazza
 Selza di Brazza – uno dei comuni sull'isola di Brazza
 Vallo della Brazza – località turistica dell'isola di Brazza

Persone
Brazzà
 Enzo Savorgnan di Brazzà – militare e politico italiano
 Pietro Savorgnan di Brazzà – esploratore italiano naturalizzato francese

Altro
 Palazzo di Brazzà